Karel X. je jméno těchto panovníků:

 Karel X. (1758–1836) – král francouzský v letech 1824–1830
 Karel X. Gustav (1622–1660) – král švédský v letech 1654–1660

Rozcestníky - panovník